Into the Unknown – album dei Bad Religion del 1983
 Into the Unknown – album dei Mercyful Fate del 1996
 Into the Unknown (nella versione italiana Nell'ignoto) – brano musicale scritto da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez per il film Frozen II - Il segreto di Arendelle, uscito nel 2019